Niemcy:
 Lausnitz – dzielnica gminy Unterwellenborn w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Lausnitz – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Osoby:
 Ludwig Freiherr von Stein zu Lausnitz – niemiecki oficer

Inne:
 Lausnitz – klasztor